Toponímia:
 Dover (Anglaterra), port del canal de la Mànega a Anglaterra, al comtat de Kent
 Dover (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Dover (Delaware), capital de l'estat de Delaware als Estats Units d'Amèrica
 Dover (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Dover (Idaho)
 Dover (Illinois)
 Dover (Kentucky)
 Dover (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Dover (Minnesota)
 Dover (Missouri)
 Dover (Nova Hampshire)
 Dover (Ohio)
 Dover (Oklahoma)
 Dover (Pennsilvània)
 Dover (Tennessee)
 Dover (Vermont)
 Dover (Wisconsin)
 Dover Beaches North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Dover Beaches South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Dover-Foxcroft, població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Miscel·lània:
 Dover (grup musical)
 London, Chatham and Dover Railway, companyia de ferrocarril del sud-est d'Anglaterra activa entre 1859 i 1923 
 Dover International Speedway, autòdrom a la ciutat de Dover (Delaware)
 Desembarcament de Dover
 Saint Dover, productor de música electrònica barceloní